België (Vlaanderen): Departement Landbouw en Visserij
 Nederland: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Polen: Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
 Verenigde Staten: United States Department of Agriculture